Salomon – biblijny król Izraela
 Salomon – imię
 Salomon – film
 Salomon – marka

Osoby noszące nazwisko Salomon:
 Alice Salomon – niemiecka działaczka społeczna
 Charlotte Salomon – niemiecka malarka
 Erich Salomon – niemiecki prawnik i fotograf
 Franz Pfeffer von Salomon – niemiecki działacz nazistowski
 Johann Peter Salomon – niemiecki skrzypek
 Michael Schmidt-Salomon – niemiecki filozof
 Xavier F. Salomon – brytyjski krytyk sztuki